Hit Radio steht für:
 Contemporary Hit Radio, ein Hörfunkformat, siehe auch Adult Contemporary

Hit Radio ist der Name folgender Musiksender:
 Hit Radio FFH, Hörfunkprogramm in Hessen
 Hit Radio N1, Hörfunkprogramm im Raum Nürnberg
 Hitradio RT1, Hörfunkprogramm im Raum Augsburg
 Hitradio RT1 Nordschwaben, Hörfunkprogramm im Raum Donau-Ries und Dillingen
 Hitradio RT1 Südschwaben, Hörfunkprogramm im Raum Memmingen, Krumbach und Unterallgäu
 Soft Hit Radio (heute Jfk 98,2), Hörfunkprogramm im Raum Berlin 

Siehe auch: Hit FM